Вацеба Андрій Володимирович (* 1995) — український футболіст, півзахисник «Прикарпаття».
 Вацеба Михайло Михайлович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІ ступеня.
 Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна (* 1957) — український вчений-анатом. Доктор медичних наук, професор. Дійсний член НТШ.
 Вацеба Оксана Михайлівна (* 1966) — професор, член-кореспондент Української Академії наук, почесний працівник фізичної культури і спорту, відмінник освіти України.

Примітки